Bisiach ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Bisiach (1892–1968), italienischer Geigenbauer 
 Edoardo Bisiach (* 1932), italienischer Neuropsychologe 
 Gianni Bisiach (1927–2022), italienischer Filmregisseur und Autor

 Nadia Bisiach (* 1965), australische Tischtennisspielerin

en:Bisiach